Acropolis peut désigner : 
 Acropolis, une revue publiée par le mouvement ésotérique Nouvelle Acropole ;
 Acropolis, un complexe à Nice composé de deux structures : un palais des congrès et un palais des expositions ;
 Acropolis, un quartier d'Athènes.

Voir aussi 
 Akropolis Adieu, une chanson allemande interprétée par la chanteuse française Mireille Mathieu, sorti en 1971
 Palais Akropolis, un bâtiment d'angle moderniste, relativement monumental du quartier Zizkov de Prague